

Letteratura 
 Unicorn – raccolta di poesia di Angela Carter del 1966

Economia 
 Unicorn – in finanza sono aziende, solitamente startup, valutate oltre il miliardo di dollari americani.

Musica 
 Unicorn – gruppo musicale
 Unicorn – album dei Chew Lips del 2010
 Unicorn – album dei T. Rex del 1969
 Unicorn – album degli Ugress del 2008
 Unicorn – singolo di View to the Future (Ulrich Schnauss) del 1998
 Unicorn – EP degli Apoptygma Berzerk del 2004
 Unicorn Records – etichetta discografica britannica

Numismatica 
 Unicorn – moneta scozzese

Zoologia 
 Unicorn – genere di ragni della famiglia Oonopidae

Pagine correlate 
 The Unicorn
 Unicorns
 Unicorno (disambigua)